Watkins kan som auktorsförkortning betyda:

 Charles James Watkins
 T.P. Watkins

Robotskapade auktorsförkortningar